SXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saumlaki (Indonesia)